Hajós Imre (1905–1977) romániai magyar festőművész
 Hajós Imre (1933–1989) labdarúgó (Szegedi EAC)